Монрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Монрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура